Uruburetama — município do estado do Ceará, Brasil
Serra de Uruburetama — serra no estado do Ceará, Brasil
Uruburetama Futebol Clube — time de futebol

Desambiguação